Long Island Ducks ist der Name folgender Sportmannschaften:

 Long Island Ducks (Baseball), US-amerikanisches Baseballfranchise (ab 1998)
 Long Island Ducks (Basketball), US-amerikanisches Basketballfranchise (1977/1978)
 Long Island Ducks (Eishockey), US-amerikanisches Eishockeyfranchise (1959 bis 1973)